Austin Watson peut faire référence à :

 Austin Watson (1992-), joueur de hockey sur glace ;
 Austin Watson, connu sous le nom de scène de Xavier Woods, (1986-), catcheur.